Lavande de mer est un nom vernaculaire ambigu pouvant désigner plusieurs espèces de plantes différentes du genre Limonium :
 Limonium carolinianum
 Limonium narbonense
 Limonium sinuatum
 Limonium vulgare

Notes et références 

Nom de plante ambigu